Помона има више значења:
 Помона
 Помона (Њу Џерзи)
 Помона (Мисури)
 Помона (Калифорнија)
 Помона (Њујорк)
 Помона (Канзас)